Miejscowości w USA:
 Schuyler – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Colfax
 Schuyler – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Schuyler – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Nelson
Gminy w USA:
 Schuyler (ang. Schuyler Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Schuyler (ang. Schuyler County) – w stanie Nowy Jork